Магдалено Агилар има више значења:

 Магдалено Агилар, Сан Висенте (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар, Сантијагиљо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар, Магдалено (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Магдалено Агилар (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику